Miejscowości w USA:
 Kingsland – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Kingsland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Camden
 Kingsland – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Llano
Gminy w USA:
 Kingsland (ang. Kingsland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
W Wielkiej Brytanii:
 Kingsland – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Kingsland – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Kingsland – miejscowość w London Borough of Hackney, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Kingsland – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Kingsland – miejscowość w Walii, w Anglesey